Binnenstad steht für Stadtteile in den Niederlanden
Binnenstad (Amsterdam) 
Binnenstad (Enschede) 
Binnenstad (Groningen)